Упорядкування — доведення до ладу чого-небудь, робити належний порядок у чомусь. || Гарно, добре влаштовувати, забезпечувати всім необхідним для нормального життя, праці і т. ін. (житло, місто тощо).
 Упорядкування — систематизування, складання, підбирання в певному порядку (якого-небудь матеріалу); укладання.
 Упорядкування-зневпорядкування — перетворення зі зміною розташування атомів у кристалічній ґратці твердих розчинів.